Die BNP Paribas Open 2016 waren ein Tennisturnier, welches vom 10. bis 20. März 2016 in Indian Wells stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2016 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In der Saison 2016 war es das erste von neun Turnieren der Kategorie ATP World Tour Masters 1000. Parallel dazu fanden in Indian Wells auch die BNP Paribas Open der Damen statt.

Titelverteidiger im Einzel war Novak Đoković, im Doppel waren es Vasek Pospisil und Jack Sock. Đoković konnte seinen Titel erfolgreich verteidigen. Im Finale schlug er Milos Raonic deutlich mit 6:2 und 6:0.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 96 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 32 Paaren. Die 32 topgesetzten Spieler im Einzel erhielten jeweils ein Freilos in die zweite Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 6.134.605 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 7.037.595 US-Dollar.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 8. und 9. März 2016 statt. Ausgespielt wurden zwölf Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelwettbewerb gelten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 110 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF;50 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 55 kB)

Tennisturnier in Indian Wells
ATP World Tour 2016